Ги́дра может означать:
 Лернейская гидра — чудовище в древнегреческой мифологии, побеждённое Гераклом.
 Гидры () — род пресноводных сидячих кишечнополостных из класса гидроидных.
 Гидра — созвездие.
 Гидра — спутник Плутона.
 Гидра — река в Словакии.
 Гидра, или Идра — остров в Греции.
 «Гидра» — крупнейшая в СНГ нелегальная площадка, специализирующаяся на торговле психоактивными веществами в 2015—2022 годах.
 Мать Гидра — божество в мифах Ктулху.
 Мадам Гидра — суперзлодейка из комиксов Marvel Comics.
 «Гидра» — вымышленная террористическая организация в комиксах Marvel Comics.
 «Гидра: Затерянный остров» () — американский телевизионный фильм ужасов 2009 года.

См. также 
 Hydra